Traipu kan syfta på:

Brasilien 

 Traipu (kommun), Alagoas, 
 Traipu (ort), Alagoas,